De Zavelput is een natuurgebied in de tot de Belgische gemeente Waregem behorende plaats Beveren-Leie. Het wordt beheerd door Natuurpunt.

Het gebied van 5 ha is een door zandwinning ontstane plas met omgeving welke van 1975-1986 als zodanig in bedrijf was. In 1986 werd het terrein door de gemeente aangekocht en omgezet in natuur- en recreatiegebied, van belang in dit dichtbebouwde gebied.

Mede door de nabijheid van de Leie is deze plas aantrekkelijk voor watervogels zoals fuut, tafeleend, krakeend, slobeend en blauwe reiger.

Er lopen wandelpaden om de plas heen.

Natuurgebied in West-Vlaanderen
Waregem